gmina Poręba – gmina miejska, powiat zawierciański, woj. śląskie
 gmina Szklarska Poręba – gmina miejska, powiat karkonoski, woj. dolnośląskie
dawne gminy:
 gmina Poręba – dawna gmina wiejska, powiat zawierciański, woj. stalinogrodzkie (lub gmina Poręba Mrzygłodzka)
 gmina Poręba – dawna gmina wiejska, powiat ostrowski, woj. warszawskie